Кубок Еміра Кувейту з футболу 2016—2017 — 55-й розіграш кубкового футбольного турніру у Кувейті. Титул володаря кубка здобув Аль-Кувейт.

Груповий етап

Група A 

Позначення:

Група B 

Позначення:

1/2 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|15 лютого 2017

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|16 лютого 2017

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Еміра Кувейту на soccerway 
 Кубок Еміра Кувейту на goalzz 

2016—2017
Кувейт